Il singolare del Prosperita Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lukáš Rosol era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Stéphane Robert.

Stéphane Robert ha battuto in finale Ádám Kellner 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Benoît Paire (semifinali)
 Ivo Minář (primo turno)

  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Karol Beck (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  David Guez (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prosperita Open 2011